Фёдор Наумов:
 Наумов, Фёдор Васильевич (1692—1757) — русский сенатор; член Ревизионной коллегии, генерал-полицеймейстер Санкт-Петербурга.
 Наумов, Фёдор Петрович (1902—1966) — советский партийный деятель, первый секретарь Омского областного комитета.